Fillmore peut désigner :

Personnes 

 Abigail Fillmore (1798-1853), épouse de Millard Fillmore ;
 Charles J. Fillmore (1929-2014), linguiste américain ;
 Clyde Fillmore (1876-1946), acteur américain ;
 Millard Fillmore (1800-1874), le treizième président des États-Unis ;
 Peter Fillmore (1936-), mathématicien canadien.

Toponymes

Canada 
 Fillmore, communauté dans la province de Saskatchewan.

États-Unis 
  : deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Fillmore (Fillmore County) ;
 Fillmore, ville américaine de Californie ;
 Fillmore, un village du comté de Montgomery dans l'Illinois ;
 Fillmore,  une ville du comté d'Andrew, dans le Missouri] ;
 Fillmore, une census-designated place située en Floride ;
 Fillmore, ville américaine de l'Utah ;
 The Fillmore : également connu sous le nom de Fillmore Auditorium ou Fillmore West, est un lieu accueillant des spectacles musicaux situé à San Francisco, en Californie ;
 Fillmore, une station de la ligne dorée du métro de Los Angeles.

Divers 
 , film musical américain de 1972.
 Fillmore !, série télévisée diffusée de 2002 à 2004.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme